DIB et Dib sont respectivement un sigle et un nom propre.

Patronyme 

 Amale Dib (1993-), catcheuse française ;
 Billy Dib (1985-), boxeur australien ;
 Hikmat Dib (1956-), personnalité politique libanaise ;
 Marcel Dib (1960-), ancien footballeur professionnel international français d'origine syrienne ;
 Mohammed Dib (1920-2003), écrivain algérien de langue française ;
 Mohammed Dib Zaitoun (1951-), (en arabe : محمود ديب زيتون), chef en 2018 de la Direction générale de la sécurité syrienne et proche conseiller du président syrien Bachar el-Assad ;
 Yamin Dib (1967-), acteur et chanteur français ;

Dib Layachi (1947) grand chanteur algérien de maalouf et acteur 

personnage de fiction

 Muad-Dib (Paul Atréides), personnage de fiction évoluant dans le Cycle de Dune du romancier Frank Herbert.

Toponymie 

 Jal el Dib (arabe : جل الديب ), village libanais situé dans le caza du Metn au Mont-Liban au Liban.

Sigle 

DIB  peut aussi signifier :

en français
 déchet industriel banal,  type de déchet répondant à la définition suivante : « tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux », c'est-à-dire un déchet qui ne présente aucune des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du  relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
 dossier d'ingénierie de base ;
 distributeur interne de billets ;

en anglais
 device-independent bitmap, un format d'image matricielle ouvert développé par Microsoft et IBM.